

Toponymes 
 
 Chazelles, dans le Cantal
 Chazelles, en Charente
 Chazelles, dans le Jura
 Chazelles, en Haute-Loire
 Chazelles, ancienne commune de la Moselle, aujourd'hui intégrée à Scy-Chazelles
 Chazelles-sur-Albe, en Meurthe-et-Moselle
 Chazelles-sur-Lavieu, dans la Loire
 Chazelles-sur-Lyon, dans la Loire

Patronyme 
 
 Augustin de Chazelles (1779-1862), comte, préfet du Morbihan, conseiller d'État puis directeur des Postes ;
 Jean Mathieu de Chazelles (1657-1710), hydrographe français, membre de l'Académie royale des sciences ;
 Laurent de Chazelles (1724-1808), horticulteur, Président à mortier à la Cour d'Appel de Metz  (famille différente de la précédente) ;
 Pierre-Léon Bérard de Chazelles (1804-1876), maire de Clermont-Ferrand, député de la  du Puy de Dôme.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français